Акрагант — многозначный термин.
 Акрагант — древний город на Сицилии, современный Агриджент.
 Акрагант — древнегреческий скульптор и серебряных дел мастер.